Delle Chiaie ist der Familienname folgender Personen:

 Stefano Delle Chiaie (1936–2019), italienischer Rechtsextremist und Terrorist
 Stefano Delle Chiaie (1794–1860), italienischer Arzt und Naturforscher, siehe Stefano Delle Chiaje